Le Grand Prix moto d’Algarve 2021 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto d’Algarve a été introduite dans la saison 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.
Elle s'est déroulée du  au  sur le Autódromo Internacional do Algarve à Portimão, dans la région de l'Algarve, au Portugal.
À l'issue de cette manche, Pedro Acosta a été sacré champion du monde de la catégorie Moto3.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Algarve
Sport au Portugal en 2021
Sport en novembre 2021
Algarve